Cinque unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Milwaukee:

 – monitore della classe Milwaukee, varato nel 1864 e affondato in azione nel 1865
 – incrociatore protetto della classe St. Louis, varato nel 1906 e radiato nel 1917
 – incrociatore leggero della classe Omaha, varata nel 1923 e radiato nel 1949
 – nave ausiliaria della classe Wichita, varata nel 1969 e radiata nel 1994
 – Littoral Combat Ship della classe Freedom, varata nel 2013 e ancora in servizio attivo